Сергей Михеевич (Михайлович) Икишев (1874 — ?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России, первопоходник.

Биография 

Сын коллежского асессора.

Окончил 3-й Московский кадетский корпус (1892) и Александровское военное училище (1894), откуда выпущен был подпоручиком в 25-ю артиллерийскую бригаду. Произведен в поручики 19 июля 1898 года, в штабс-капитаны — 19 августа 1901 года.

29 марта 1902 года переведен в Финляндский артиллерийский полк, а 8 сентября 1904 года — в Финляндский стрелковый артиллерийский парк. Произведен в капитаны 5 февраля 1907 года. 11 апреля 1907 года переведен в Финляндский артиллерийский полк, 22 февраля 1908 года — в Выборгскую пешую батарею, а 29 июля 1910 года — во 2-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион. В 1913 году окончил Офицерскую артиллерийскую школу.

С началом Первой мировой войны, 3 августа 1914 года назначен командующим 6-й батареей 22-й артиллерийской бригады, а 31 августа произведен в подполковники на вакансию, с утверждением в должности. Был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени

25 февраля 1917 года назначен командиром 1-го дивизиона 2-й особой артиллерийской бригады. 30 апреля 1917 года назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа, а 5 октября того же года — командующим 180-м отдельным артиллерийским дивизионом.

В декабре 1917 года вступил в Добровольческую армию. Туда же прибыл и его сын, юнкер Сергей Икишев, который был зачислен в Юнкерскую батарею и участвовал в рейде Чернецовского отряда, был ранен, а 21 января 1918 года — убит в бою у станицы Глубокой. Полковник Икишев участвовал в 1-м Кубанском походе в должности инспектора артиллерии Добровольческой армии, а с 12 февраля 1918 года — командира 1-го легкого артиллерийского дивизиона. Летом 1919 года — заместитель начальника 6-й пехотной (Сводно-гренадерской) дивизии, затем — командир Сводно-гренадерской артиллерийской бригады. С 15 апреля 1920 года был зачислен в резерв чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. Затем в Русской армии до эвакуации Крыма. Был произведен в генерал-майоры. Галлиполиец.

В апреле 1922 года — в Болгарии, осенью 1925 года — в составе Алексеевского артиллерийского дивизиона в Югославии. В эмиграции там же. Жил в Белграде, состоял членом Общества офицеров-артиллеристов. Умер не ранее 1925 года. Похоронен на Новом кладбище. Был вдовцом, имел трех дочерей.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 6.12.1907)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 6.12.1911)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 11.03.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 2.09.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 10.11.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 5.01.1917)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ПАФ 28.05.1917)
 старшинство в чине подполковника с 31 августа 1912 года (ВП 18.12.1916)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 225.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Первопоходники
Генерал-майоры России (Белое движение)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Участники Крымской эвакуации